

Geografia 
 Christy – township della contea di Lawrence, Illinois, Stati Uniti d'America

Letteratura
 Christy – romanzo del 1967 di Catherine Marshall
 Premio Christy (Christy Award) – premio letterario statunitense istituito nel 2000

Onomastica
 Christy – nome proprio di persona

Persone
 Christy  – pseudonimo di Maria Cristina Brancucci, cantante italiana
 James Christy - astronomo statunitense
 John Christy - climatologo statunitense

Televisione
 Christy – serie TV trasmessa dal 1994 al 1995
 Christy - Ritorno a Cutter Gap – film TV del 2000
 Christy - Le scelte del cuore – miniserie TV del 2001

Altro
 129564 Christy – asteroide